59-й чемпіонат України (УРСР) із шахів, що проходив у Сімферополі в 1990 році.

Загальна інформація про турнір 
Категорія турніру — VI (середній рейтинг учасників — 2392 очка).

Фінальний турнір чемпіонату України 1990 року проходив за коловою системою за участі 11 шахістів.

За відсутності більшості найсильніших шахістів України чемпіоном України 1990 року став харківський шахіст Михайло Бродський.

Із 55 зіграних на турнірі партій  — 29 закінчилися перемогою однієї зі сторін (52,7%), внічию завершилися 26 партій.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Таблиця чемпіонату 
 Партії чемпіонату

1990 у шахах
1990 в українському спорті
Чемпіонати УРСР із шахів
Спорт у Сімферополі